

Населені пункти та їхні частини
 Лісіни — село в гміні Слівіце Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лісіни — село в гміні Роґово Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лісіни — село в гміні Цекцин Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лісіни — село в гміні Любовідз Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Лісіни — частина міста Рипін у Рипінському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Лісіни — частина села Ченстошовиці в гміні Ксьонж-Велькі Меховського повіту Малопольського воєводства
 Лісіни — частина села Каліна-Лісінець у гміні Мехув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Лісіни — частина села Валентинув у гміні Ліпсько Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Лісіни — частина села Старе Ємеліте в гміні Снядово Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Лісіни — частина села Ґалковиці в гміні Двікози Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Лісіни — частина села Недзьвиці в гміні Копшивниця Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Лісіни — частина села Баранув у гміні Баранув Кемпінського повіту Великопольського воєводства
 Лісіни — лісова осада в гміні Міколайкі Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки